Wahlberg ist der Name folgender geographischer Objekte (sortiert nach Höhe):
 Wahlberg (Kamenz) (359,4 m), westsüdwestlich von Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen

Wahlberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wahlberg (1834–1906), schwedischer Maler
 Donnie Wahlberg (* 1969), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Ernst Wahlberg (1904–1977), schwedischer Fußballspieler
 Gunnar Wåhlberg (1910–1995), schwedischer Militärpatrouillenläufer
 Jeffrey Wahlberg (* 1996), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Johan August Wahlberg (1810–1856), schwedischer Naturforscher und Entdecker
 Karin Wahlberg (* 1950), schwedische Ärztin und Schriftstellerin
 Karl Wahlberg (1874–1934), schwedischer Curler
 Ludwig Wåhlberg (* 1997), schwedischer E-Sportler
 Mark Wahlberg (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler, Model und Sänger
 Mikael Wahlberg (* 1972), schwedischer Eishockeyspieler
 Wilhelm Emil Wahlberg (1824–1901), österreichischer Strafrechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Vahlberg (Begriffsklärung)
 Walberg
 Wallberg (Begriffsklärung)